Kumple z dżungli – na ratunek (ang. Jungle Bunch to the Rescue, od 2013) – francuski serial animowany stworzony przez Jeana-François Tosti, Davida Alauxa, Erica Tosti i Juliena Fourneta oraz wyprodukowany przez TAT Productions i Master Films. Serial bazowany na podstawie filmu z 2011 roku Kumple z dżungli – kierunek biegun.

Premiera serialu miała miejsce we Francji 29 grudnia 2013 na francuskim kanale France 3, a kilka miesiące później po premierze francuski serial pojawił się 4 kwietnia 2014 na niemieckim kanale Super RTL. W Polsce serial zadebiutował 9 lutego 2015 na antenie Boomerang. Od 24 sierpnia 2015 roku serial jest emitowany w TV Puls 2.

Zostało ogłoszone, że powstanie drugi sezon serialu.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie żółtego w paski pingwina Maurice’a, który został wychowany przez tygrysicę, a także przez całe życie zgłębiał tajniki sztuk walki. Razem ze swoimi przyjaciółmi – przybranym synem Juniorem, Miguelem, Gilbertem, Alem, Bobem, Fredem i Batricią wyruszają na podbój dżungli w poszukiwaniu przygód.

Wersja polska 
Wystąpili:
 Zbigniew Suszyński – Maurice
 Katarzyna Łaska – Batricia
 Janusz Wituch – Gilbert
 Jacek Król – Miguel
 Jarosław Domin – Al
 Cezary Kwieciński – Bob
W pozostałych rolach:
 Adam Krylik – Fred
 Michał Podsiadło –
 kiwi Ernest (odc. 1, 7, 25),
 hiena #3 (odc. 11),
 bóbr (odc. 19),
 Max (odc. 41)
 Paweł Ciołkosz –
 Pat (odc. 1),
 Stevie (odc. 7),
 Etien (odc. 9),
 Edward (odc. 13),
 Marcel (odc. 48),
 kameleon (odc. 49),
 Patryk (odc. 51),
 brat Tiny (odc. 52)
 Krzysztof Szczerbiński –
 słoń Ronald (odc. 2, 19),
 jeden z chomików (odc. 6),
 Wielki Furax (odc. 7, 36),
 hiena #1 (odc. 11),
 Canaval (odc. 14, 16-17),
 opos Bill (odc. 28),
 Miki (odc. 37)
 Mikołaj Klimek –
 przywódca słoni (odc. 2),
 jeden z hipopotamów (odc. 7),
 jeden z krokodyli (odc. 21),
 sęp (odc. 24, 38),
 mandryl #2 (odc. 26),
 Wielki Tony (odc. 34)
 Przemysław Stippa –
 kameleon (odc. 2),
 bóbr (odc. 7),
 Salwador (odc. 8)
 Brygida Turowska –
 wydra Melisa (odc. 3, 36, 38),
 Mamodanga (odc. 9)
 Agata Gawrońska-Bauman –
 żółwica (odc. 4),
 mama świstak (odc. 10, 38),
 Pyms (odc. 23),
 Rozin (odc. 29),
 Selia (odc. 37)
 Adam Bauman –
 królik (odc. 4),
 Reggis (odc. 47)
 Grzegorz Kwiecień –
 flaming (odc. 5),
 wydra Roger (odc. 6),
 Kapitan Cahouete (odc. 7, 36),
 koala Pelvis (odc. 20),
 Koro (odc. 22),
 tata Gilberta i Gildasa (odc. 35),
 król koali (odc. 40),
 Kiki (odc. 41),
 hipopotam (odc. 44),
 Roger (odc. 47, 51),
 mandryl (odc. 48)
 Klaudiusz Kaufmann –
 jeden z chomików (odc. 6),
 hiena #2 (odc. 11, 36),
 papuga (odc. 32),
 ojciec Milo (odc. 38)
 Agnieszka Kudelska –
 skrzypłocz (odc. 5),
 obrońca ognistego piasku (odc. 8)
 Julia Kołakowska –
 świstak Lola (odc. 10, 38),
 mama Freddy’ego (odc. 24),
 księżniczka koala Esmeralda (odc. 35, 47),
 tukany (odc. 44),
 kiwi (odc. 46),
 żółw (odc. 48),
 kuzynka Batricii #2 (odc. 49)
 Magadalena Krylik – Suzie (odc. 14-17)
 Zbigniew Konopka –
 Brudnobrody (odc. 14-17),
 Francis (odc. 20)
 Mirosław Wieprzewski –
 papuga (odc. 14),
 Igor (odc. 19),
 Carapas (odc. 23)
 Tomasz Jarosz – Gobi (odc. 15)
 Elżbieta Kijowska – Margo (odc. 15-17)
 Artur Janusiak –
 Wladimir Wielki (odc. 19, 36, 45),
 profesor Green (odc. 23),
 mandryl #1 (odc. 26),
 golec #1 (odc. 30)
 Anna Sroka –
 kret Norbert (odc. 20),
 królik (odc. 24),
 Babcia Phylis (odc. 49)
 Anna Wodzyńska – tukan Geraldine (odc. 21)
 Joanna Pach-Żbikowska –
 małe tukaniątko (odc. 21),
 koliber Freddy (odc. 24),
 mały kiwi (odc. 44),
 Karmina (odc. 47),
 narzeczona Marcela (odc. 48),
 kuzynka Batricii #1 (odc. 49)
 Miłogost Reczek –
 Mistrz Hektor (odc. 22),
 żółw pułkownik (odc. 23),
 bóbr (odc. 25)
 Stefan Pawłowski –
 Ferdinand (surykatka) (odc. 26),
 paw (odc. 42),
 Wiktor (odc. 44),
 Salwador (odc. 45),
 Alan (odc. 52)
 Janusz Zadura –
 bóbr (odc. 27),
 król koala (odc. 35),
 Gideon (odc. 37),
 Nostraminus (odc. 39)
 Małgorzata Szymańska –
 pani bóbr (odc. 27),
 Salma (odc. 29)
 Wojciech Chorąży –
 opos Jason (odc. 28),
 Clarence (odc. 29)
 Zbigniew Kozłowski – opos #3 (odc. 28)
 Hanna Kinder-Kiss –
 opos #4 (odc. 28),
 żółwica (odc. 34),
 Berta (odc. 37)
 Tomasz Borkowski –
 kobra (odc. 30),
 jaszczurka (odc. 33),
 Gildas (odc. 35)
 Krzysztof Szczepaniak – jeden z koali (odc. 40)
 Józef Pawłowski –
 Leonard (odc. 42),
 kiwi (odc. 44),
 Gaspard (odc. 50),
 Jonal (odc. 52)
 Mateusz Weber – krab (odc. 44)
 Aleksandra Radwan
i inni
Lektor: Adam Bauman

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012